Lehár:
 Anton Lehár (Antal Lehár)
 Franz Lehár

 85317 Lehár

Desambiguação